KFI est un sigle qui peut désigner :
 Kommúnistaflokkur Íslands (en français, Parti communiste d'Islande), un parti politique islandais qui a existé de 1930 à 1938.

KFI est un nom qui peut désigner :
 , une station de radio de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.